Un permis de travail est une autorisation administrative accordée à un ressortissant étranger pour travailler dans un pays étranger.

En Belgique :
 le permis de travail A
 le permis de travail B 
 le permis de travail C

En France :
 certains titres de séjour

En Suisse :
 certains permis (notamment B, C et G)

En Turquie :
 le permis de travail

Aux États-Unis :
 la carte de résident permanent aux États-Unis, dite carte verte.

Dans l'Union européenne :
 Carte bleue (Union européenne)

Notes et références 

Permis de travail
Droits de l'homme